Campo Alegre (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Campo Alegre (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Campo Alegre de Goiás, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás